Пак Кёнвон (; 24 июня 1901 – 7 августа 1933) — первая женщина-пилот в колониальной Корее.

Биография 

Родилась в Тэгу в семье торговца мебелью. В 1925 году уехала из Кореи, которая тогда была японской колонией, в метрополию и поступила в Токийскую японскую авиационную школу в Татикаве и была одной из лучших учениц. 

В 1933 году её выбрали для совершения полёта из Токио через Японское море в Корею и, затем, Маньчжоу-го, но случилась авария, и её самолёт упал в районе Хаконэ. Пак Кёнвон погибла.

В Корее о Пак Кёнвон снят фильм «Синяя ласточка». Выпуск фильма вызвал протесты у корейских националистов, считавших, что женщина, сотрудничавшая с японскими колониальными властями, не достойна того, чтобы о ней снимали фильм.

В Японии в городе Атами в районе Байэн-мати стоит памятник Пак Кёнвон.

Женщины-авиаторы
Корея под управлением Японии
Лётчики Японии
Погибшие в авиакатастрофах в Японии